Кокорино — название населённых пунктов.

Россия 
 Кокорино — деревня в Иволгинском районе республики Бурятия.
 Кокорино — заброшенная деревня в Карелии.
 Кокорино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Кокорино — деревня в Залучском сельском поселении Старорусского район Новгородской области.
 Кокорино — деревня в Ивановском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.
 Кокорино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кокорино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кокорино — деревня в Соликамском районе Пермского края.

См. также 
 Кокорин